Безбородко:

 Безбородко — вписанный в Малороссийский гербовник род казацкой старшины.
 Безбородко, Александр Андреевич (1747—1799) — русский государственный деятель малороссийского происхождения.
 Безбородко, Андрей Яковлевич (1711—1780) — генеральный писарь Войска Запорожского.
 Безбородко, Илья Андреевич (1756—1815) — российский генерал, участник русско-турецких войн, сенатор.
 Безбородко, Клеопатра Ильинична (более известна как Лобанова-Ростовская; 1791—1840) — княгиня, фрейлина, разводная жена князя А. И. Лобанова-Ростовского.
 Безбородко, Любовь Ильинична (в браке Кушелева; 1783—1809) — фрейлина, наследница огромного состояния братьев Безбородко, жена адмирала Г. Г. Кушелева.

Составные фамилии